Baureihe U steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 kkStB U, Dampflokbaureihe der k.k. Staatsbahnen Österreich
 Baureihe U, Dampflokomotivbaureihe der Staten Järnvägar, siehe SJ U (1899)
 Baureihe U, Elektrolokomotivbaureihe der Statens Järnvägar, siehe SJ U (1926)
 Hyundai KIA U, Baureihe von Dieselmotoren
 Baureihe U, Serie von Bussen von Yellow Coach, siehe Yellow Coach #Busse Baureihe U (1928–1935)